

Geografia

Austria 
 Dietmanns – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen an der Thaya

Niemcy 
 Dietmanns – dzielnica Bad Wurzach

Zobacz też 
 Großdietmanns